A Equipe Luxemburguesa de Copa Davis representa Luxemburgo na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Luxembourg Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe luxemburguesa)

Luxemburgo